Hidden Lake ( für Versteckter See) steht für:

 Hidden Lake (Cozette Burn), im Fiordland-Nationalpark, Southland District, Südinsel, Neuseeland
 Hidden Lake (Clinton River West Branch), im Fiordland-Nationalpark, Southland District, Südinsel, Neuseeland
 Hidden Lake (James-Ross-Insel), See auf der James-Ross-Insel, Weddell-Meer, Antarktika
 Hidden Lake (Mac-Robertson-Land), See in den Framnes Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Hidden Lake (Viktorialand), See in den Denton Hills, Viktorialand, Antarktika
 Hidden Lake (Yosemite-Nationalpark), Bergsee im Yosemite-Nationalpark nicht weit von der Tioga Road